Кацуура (Тіба)
Кацуура (Вакаяма)
Повіт Кацуура
Кацуура (Токушіма)